Rio Secco ima više značenja:
 Rio Secco, Bologna
 Rio Secco, Chieti
 Rio Secco, Pesaro-Urbino